Hai peut désigner :

 Hai douzième et dernière branche terrestre du calendrier sexagésimal chinois ;
 Hai, un sous-marin de poche allemand utilisé lors de la Seconde Guerre mondiale.
 Hai!, un album de The Creatures ;
 HAI, abréviation CIO pour Hawaï.

 HAI, abréviation Honoraire d'agence inclus (immobilier).
 HAI, abréviation désignant la société Hellenic Aerospace Industry S.A. : celle-ci est la principale société grecque en matière d'aérospatial et de défense.
Haï est un mot hébreu signifiant « vivant ».

 Guan Hai, commandant des turbans jaunes, chinois
 Monteverdi Hai 450 et Monteverdi Hai 650 F1, deux automobiles du constructeur suisse Monteverdi.

Toponyme 
 Le fleuve Hai au nord de la Chine ;
 Hainan, une île chinoise ;
 Hai un district de la Tanzanie ;
 Hai, un village en Ukraine ;

Patronyme 
 Nadia Hai (1980-), cadre de banque et femme politique française

Homonymie de toponyme